Sanner ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Sanner, deutsche Schauspielerin und Theater-Regisseurin
 Jan Tore Sanner (* 1965), norwegischer Politiker (Høyre), Mitglied des Storting
 Karl Sanner (1928–1966), deutscher Jazzschlagzeuger
 Rudolf Sanner (* 1947), deutscher Judoka
 Willi Sanner (1925–1987), deutscher Jazzsaxophonist

Sanner, sonstiges namentlich:

 Sanner GmbH, deutscher Verpackungsmittelhersteller

Siehe auch:
 Sander (Name)
 Saner